The Wailers:

 The Wailers — группа стиля регги, основанная Бобом Марли.
 The Wailers — рок-группа гаражного рока.